Das AEGON Classic 2013 war das WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 8. bis 16. Juni 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON Classic 2013 fand vom 8. bis 9. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Birmingham